Александр Борисович Резалин (род. 1958) — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист России (1999).

Биография 
Александр Борисович Резалин родился 22 сентября 1958 года в Москве в семье инженера Бориса Изидоровича Израельсона (1922—2006). Учился в английской школе, Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. Отработал год инженером после окончания МИИТа, поступил в Школу-студию МХАТ. В 1985 году окончил Школу-студию МХАТ (курс А.А Попова и В. П. Маркова).

С 1985 по 1989 год Александр Резалин был актёром театра «Сатирикон». В 1989 году перешёл в Театр-кабаре «Летучая мышь». С 1995 по 2004 год служил в театре Луны.

С января 2016 года — в труппе Театра на Таганке.

В кино Александр Резалин дебютировал в 1990 году ролью Клода в фильме «Чернов/Chernov».

С 2011 года Александр Резалин — режиссёр и педагог в Мастерской Н. Л. Скорика.

С 2012 года доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра в МГИК, преподаёт: мастерство актёра, режиссура в танце, основы актёрского мастерства в хореографии, основы режиссуры.

Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» на IV Международном фестивале «Белая Вежа» (2001).

Признание и награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1999)
 Заслуженный артист Республики Дагестан (2014).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 сентября 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Творчество

Роли в театре

Дипломные спектакли 

 1985 — «Зойкина квартира» М. Булгаков. Режиссёр: Евгений Радомысленский — Аметистов, Мёртвое тело
 1985 — «Ложь на длинных ногах». Режиссёр: Мокеев — Либеро

Театр «Сатирикон»
 1984 — «Лица». Режиссёр: Валерий Фокин
 1988 — «Геркулес, или Авгиевы конюшни». Режиссёры: Константин Райкин, А. Аркадин-Школьник — Филей
 1992 — «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольер. Режиссёр: — Александр Горбань — Клеант

Театр-кабаре «Летучая мышь» 
 1989 — «Чтение новой пьесы». Режиссёр: Григорий Гурвич — актёр
 1989 — «Я степую по Москве». Режиссёр: Григорий Гурвич — Автор, другие роли
 1995 — «Сто лет кабаре». Режиссёр: Григорий Гурвич — Русский кабаретьер

Другие театры 
 1986 Нищий, или смерть Занда (Юрий Олеша) / Занд, Мицкевич (реж. — Б. Тудаков / Театр-студия «В старом парке»)
 1994 Византия (Николай Гумилёв) / Имр (реж. — С. Проханов / Театр Луны)
 1994 Мечты маленького Робинзона (О. Михайлова) / Отец, Пират, Шаман (реж. — С. Проханов / Театр Луны)
 1995 Кукареку (И. Б. Зингер) / Иона Мейр (реж. — А. Резалин)
 1995 Сны Взрослого Робинзона / Гай (реж. — С. Проханов / Театр Луны)
 1995 Фауст (Гёте) / Мефистофель (реж. — Койфман / Театр Луны)
 1997 Сон на конец света (Елена Гремина) / грек (реж. — Г. Стрелков / Театральный центр им. М. Н. Ермоловой)
 1998 Контракт на убийство (Ф. Вебер) / Вольф (реж. — А. Горбатый / Московская Гильдия Актёров Театра и Кино)
 1998 Таис Сияющая / Дарий (реж. — С. Проханов / Театр Луны)
 1998 Тёмные аллеи (Иван Бунин) / Николай Платоныч (реж. — И. Древалев / Театр на Малой Бронной)
 Призраки (Эдуардо Де Филиппо) (реж. — А. Горбатый / Московская Гильдия Актёров Театра и Кино)
 Любовник / Ричард (реж. — Роман Виктюк)
 2001 Старый новый Фауст (И. В. Гёте, Т. Манн, К. Марло) / Мефистофель (реж. — С. Проханов / Театр Луны)
 2003 Идеальное преступление (Р. Тома) / Патрис (реж. — А. Васютинский / Московская Гильдия Актёров Театра и Кино)
 2003 Романтики (Эдмон Ростан) / Страфорель (реж. — К. Нерсисян / Старый Театр)
 2003 Закрыто по случаю счастливого брака (или Идеальное преступление) (Р. Тома) / Патрис (реж. — А. Васютинский / Московская Гильдия Актёров Театра и Кино)
 2004 Париж спросонья (Ж.-М. Шевре) / Самир (реж. — Т. Ахрамкова /LA’Театр)
 2004 Поминальная молитва, или Скрипач на крыше (Григорий Горин) / Менахем-Мендл (В. Назаров / Музыкальный театр п/р В. Назарова)
 2004 Весёлые ребята / Фраскини (В. Крамер / ТА «БалАст»)
 2007 «Сыновья его любовницы» / Роберто (О. Анохина / ПЦ «Оазис»)
 2014 «Ромео и Джульетта» / Эскал (князь Веронский) (реж. Никита Высоцкий / Мастерская Н.Л.Скорика)

Роли в кино 
 1986 — Ягуар — санитар
 1990 — Чернов/Chernov — Клод
 1991 — Танго со смертью
 1993 — Предсказание
 1994 — Подлинный художник, истинный артист, настоящий убийца — Алек Климонтович
 1996 — Маркиз де Сад — Латур
 1999 — Небо в алмазах — Ихтиандр
 1999 — Шутить изволите? — художник
 1999 — Китайский сервизъ — Максуд Хундамов
 2000 — Салон красоты — сексолог Либидовский
 2001 — Идеальная пара — официант Гера
 2001 — Мамука
 2002 — Мужская работа 2 — Али
 2002 — Ледниковый период — Валентин Долгачёв
 2002 — Зажигайка — режиссёр
 2003 — Сыщики 2 — снайпер-наводчик
 2003 — Театральный блюз — Вадим Щеглов
 2004 — Нежное чудовище — Валерий Гладышев
 2004 — Странствия и невероятные приключения одной любви — тележурналист
 2004 — Красная площадь — Акопян
 2004 — Любительница частного сыска Даша Васильева. фильм "Эта горькая сладкая месть" — Валерий Левитан 2004 — Московская сага — генерал Нугзар Ломадзе 2005 — 2007 — Обречённая стать звездой — Размик Гера 2005 — Под Большой медведицей  — Борис Игнатов, адвокат
 2005 — Авантюристка — Юрий Пеньков, журналист
 2005 — Есенин — Мани-Лейб 2006 — Возмездие
 2006 — Богиня прайм-тайма — Гийом 2006 — Билет в гарем — Додик Фишман 2006 — В ритме танго — доктор 2007 — Тяжёлый песок — Иосиф Рахленко 2007 — Личная жизнь доктора Селивановой — Леонид Ковальсон 2008 — Ставка на жизнь — ювелир 2008 — Сезон туманов
 2008 — Спящий и красавица — зав.отделением
 2008 — Тайные знаки — ведущий
 2009 — Когда падают горы — Саша Разовский
 2009 — Земля обетованная от Иосифа Сталина — Илья Эренбург
 2011 — Чёрные волки — Вадим Юровский, работник котельной, бывший адвокат
 2011 — Жуков — Анастас Микоян
 2012 — Легавый — Богдан Кобулов
 2012 — Чкалов — Серго Орджоникидзе
 2013 — Бретёр — Режиссёр Игры
 2013 — Редкая группа крови — Эдуард
 2014 — Гетеры майора Соколова — Мальсагов («Князь») бывший штабс-капитан
 2015 — Город — Илья Соломонович Гольдман ("Жид")
 2016 — Мурка — Хейфиц
 2016 — Шакал — Яков Леонидович, главврач больницы
 2017 — Холодное танго — Кацман
 2017 — Неизвестный — Александр Викторович Хачатурян, сотрудник архива
 2017 — Власик. Тень Сталина — Анастас Микоян
 2018 — Частица вселенной — председатель комиссии
 2020 — Водоворот — Джафаров, судмедэксперт

Озвучивание

Телевидение 
 «Весёлые ребята» — участник (в выпуске «Вечер пародий» показывал пластические этюды)
 Оба-на! (Первый канал, 1991-1993 г.) - разные роли.
 «Куклы» (НТВ, 1994 г.) — 1 выпуск (озвучивание)
 «На ночь глядя» (РТР, 1997 г.) — ведущий
Тайные знаки ТВ 3 2008 г.исторические личности и правители России.

Мультфильмы 
 2007 — Рататуй — адвокат (роль Тедди Ньютона)

Примечания

Ссылки 
 Александр Резалин на сайте Театра на Таганке
 Александр Резалин на сайте РУСКИНО
 Александр Резалин на сайте Мастерской Н. Л. Скорика

Выпускники Школы-студии МХАТ
Заслуженные артисты Российской Федерации
Выпускники МИИТа
Актёры и актрисы Театра на Таганке
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Персоналии:Театр Луны
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами